Perfect Man () — третий студийный альбом группы Rage, выпущенный в 1988 году. В 2002 году вышло расширенное издание альбома с дополнительными композициями.

Список композиций

Участники записи 
 Питер «Пиви» Вагнер — вокал, бас
 Манни Шмидт — гитара
 Крис Эфтимиадис — ударные

Ссылки 
 Perfect Man на discogs.com

Альбомы Rage
Альбомы Noise Records